El término autocontrol se compone de la unión de dos vocablos que provienen de idiomas diferentes. En primer lugar, se forma por la palabra “auto” la cual procede del griego autos y se traduce como “sí mismo”. En segundo lugar, se halla la palabra “control” que emana del francés y que es sinónimo de dominio y control.

Capacidad

 Autocontrol (habilidad) para dominar las propias emociones, comportamientos y deseos o dominarse uno mismo.

Asociaciones

 Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial 
 Autocontrol voluntario de la industria cinematográfica

Además

 Autocontrol (banda), grupo peruano de música rock